Ро́ри Макка́нн (, род. 24 апреля 1969) — британский актёр кино и телевидения.

Творчество 
Макканн впервые снялся в телерекламе шотландского производителя каши  где он появился одетым в национальный шотландский костюм: жилет и килт. В телевизионной комедии 2002 года  сыграл роль Кенни Маклеода (Kenny McLeod), за которую был удостоен шотландской премии BAFTA 2002 года как лучший телевизионный актёр. После этого Макканн сыграл Петра I в телефильме «Пётр в Раю» (Peter In Paradise) и священника в удостоенном многочисленных премий британском комедийном телесериале «Бесстыдники».

Рори дебютировал в Голливуде в фильме Оливера Стоуна «Александр». В 2007 сыграл Майкла Армстронга в фильме «Типа крутые легавые», в 2008 — Моби в «».
В телесериале HBO по серии книг «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» сыграл роль Сандора Клигана.

Фильмография

Награды и номинации

Ссылки 
 
 Rory McCann as Moby in The Crew — Official site

Киноактёры Великобритании